Тюрк — имя и фамилия, используемые в разных странах. Известные носители:

Имя, псевдоним 
 Тюрк— мифический прародитель тюрков.
  (род. 1947) — псевдоним бельгийского художника комиксов Филиппа Льежуа.

Фамилия 
  (род. 1976) —турецкий бегун.
 Тюрк, Алекс (род. 1950) — французский политик, член Сената с 1992 по 2017 годы.
 Тюрк, Ахмет (род. 1942) — турецкий политик, член Великого национального собрания с 1973 по 1980, с 1987 по 1995 и с 2007 по 2014 годы.
 Тюрк, Гарри (1927—2005) — немецкий писатель, один из самых читаемых авторов в ГДР.
 Тюрк, Данило (род. 1972) — президент Словении с 2007 по 2012 годы.
 Тюрк, Даниэль Готлоб (1750—1813) — немецкий органист, композитор, музыкальный теоретик.
 Тюрк, Фолькер (род. 1965) — австрийский юрист и сотрудник Организации Объединенных Наций.

См. также 
 Тюрки
 Турк